Campbell Chapel African Methodist Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Campbell Chapel African Methodist Episcopal Church (Glasgow, Missouri), NRHP-ID: 97001427
 Campbell Chapel African Methodist Episcopal Church (Pulaski, Tennessee), NRHP-ID: 00000725

Siehe auch:
 Campbell Chapel AME Church